Il singolare del Green World ATP Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gō Soeda ha battuto in finale Matthias Bachinger 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Gō Soeda (campioni)
  Lukáš Lacko (semifinali)
  Steve Darcis (quarti di finale)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

 Matthias Bachinger (finale)
 Tatsuma Itō (primo turno)
 Yūichi Sugita (quarti di finale)
 Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Green World ATP Challenger 2011